46. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 1–2 marca 1952 roku w norweskim Hamar. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Hamar Stadion. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Trzeci tytuł mistrzowski wywalczył Norweg Hjalmar Andersen. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarzy z 10 krajów. Sklasyfikowanych zostało 28.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1952 w sportach zimowych
1952 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze